Гавришко, Марта Игоревна — современный украинский историк.
 Гавришко, Николай Иосифович - советский военный деятель.